Базна:
 Базна, Эльяс (1904—1970) — агент немецкой разведки во время Второй мировой войны
 Базна — село в Румынии (жудец Сибиу, коммуна Базна)
 Базна — коммуна в Румынии (жудец Сибиу) из 3 сел
 Базна — шахматный турнир Kings Tournament (Турнир королей), проходил в Базне с 2007 по 2009 года